

Patronyme 

 Aimé Merlo (1880-1958), historien, critique d'art, écrivain et journaliste français ;
 Cindy Merlo (1998-), joueuse de squash suisse ;
 Enrica Merlo (1988-), joueuse de volley-ball italienne ;
 Frédéric Merlo (1957-), acteur français ;
 Gastón Merlo (1985-), footballeur argentin ;
 Giuseppe Merlo (1927-2019), joueur de tennis italien ;
 Michele Merlo (1984-), coureur cycliste italien ;
 Tecla Merlo (1894-1964), religieuse italienne, cofondatrice, vénérable ;
 Yoan Merlo (1985-), joueur professionnel français des jeux de stratégie en temps réel Warcraft III ;
et :
 famille Merlo, famille noble d'origine italienne, rattachée à la maison d'Ivrée.

Entreprise 
 Merlo SpA, entreprise métallurgique italienne spécialiste dans les chariots télescopiques de forte puissance sur roues.

Toponyme 

 Merlo, arrondissement argentin de la province de Buenos Aires ;
 Merlo, localité argentine de la province de Buenos Aires ;
 Merlo, localité argentine de la province de San Luis.